У́лица Орджоники́дзе — одна из улиц в Новокузнецке. Начала функционировать в 1939 году. Длина — 3 км. Проходит от НКМК через площадь Маяковского и речку Абу до центра города. По улице проложены трамвайные пути. На улице располагались различные проектные институты: Орджоникидзе 9 — Сибгипроруда, Орджоникидзе 18 — Сибирский промстройпроект, Орджоникидзе 35 — Сибгипромез.

История 
27 января 1935 года, постановлением N 77, президиума Сталинского горсовета, улица была названа в честь Орджоникидзе. Застройка к северу от проспекта Металлургов началась в послевоенные годы. Большая часть улицы, примерно до нынешней площади Маяковского, находилась в районе «Нижняя Колония», которая с 1941 по 1960 годы входила в Орджоникидзевский район (не имеющий ни какого отношение к географии одноимённого современного района). С 1979 часть улицы Орджоникидзе стала Кузнецкстроевским проспектом.

Транспорт 
 Троллейбусная линия на площади Маяковского (пересечении с проспектом Металлургов). Маршруты № 1, 2, 6, 6а, 7.
 Трамвайная линия (маршруты № 2, 5, 9)
 Автобусы № 28, 53, 54, 88

Остановки 

 КМК — конечная трамвая № 2, 5, 9
 Театр Металлургов (ул. Орджоникидзе) — расположена рядом с вышеупомянутым КМК — автобусы № 28 (до Левого берега), 53, 54, 88.
 Проектная/Горэлектроесть — трамваи № 2, 5, 9, автобусы № 28 (до Левого берега), 53, 54, 88.
 Пирогова — трамваи № 2, 5, 9
 Дворец Строителей — расположен рядом с вышеупомянутой ул. Пирогова — автобусы № 28 (до Левого берега), 53, 54, 88.
 Площадь Маяковского (ул. Орджоникидзе) — трамваи № 2, 5, 9, автобус № 28
 ЦУМ — трамваи № 2, 5, 9, автобус № 28

Известные здания 
 5 — Сибирский тяжпромэлектропроект
 7 — «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва». Филиал в г. Новокузнецке.
 7а — Центрпродсервис
 8а — «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва». Филиал в г. Новокузнецке. Главный корпус
 9 — Западно-Сибирский испытательный центр
 11 — Новокузнецкий полиграфкомбинат. Кузнецкий рабочий
 15 — Новокузнецкий монтажный техникум (ныне корпус Новокузнецкого строительного техникума)
 18 — Сибирский промстройпроект
 35 — ЦУМ (Новокузнецк) — размещались Издательский дом Франт, Сибгипромез, ныне Green-House
 37 — Комплекс Фрегат

Мост 
Мост через Абу по улице Орджоникидзе длиной 40 метров, шириной в 21 и грузоподъёмностью 36 тонн, был сдан в 1971 году.

Примечания 

Орджоникидзе
Новокузнецк